По количеству миллиардеров на душу населения Гонконг является одним из мировых лидеров. Так, по состоянию на 2011 год в Гонконге насчитывалось 36 миллиардеров, то есть при населении ок. 7 млн человек (2010) здесь на 10 млн человек приходился 51 миллиардер (для сравнения, в США на 10 млн человек приходилось 13,2 миллиардера, а в среднем в мире — всего 1,7). В 2012 году в Гонконге насчитывалось 64 миллиардера с суммарным капиталом в 190 млрд долларов. В 2013 году в Гонконге проживало 75 миллиардеров, и по этому показателю город уступал в мире только Нью-Йорку.

2011 
По состоянию на март 2011 года самыми богатыми людьми Гонконга являлись:

2014 
По состоянию на март 2014 года самыми богатыми людьми Гонконга являлись:

 Примечание 1: В колонке русских имён первой указывается транскрипция с английского варианта имени, в скобках — прямая транскрипция с кантонского имени по правилам кантонско-русской практической транскрипции. На наиболее распространённый вариант имени даётся внутренняя ссылка.

 Примечание 2: Бизнесмен Роберт Куок (12,5 млрд долл. в 2011 году), постоянно проживающий в Гонконге, является гражданином Малайзии и в список миллиардеров Гонконга не попал.

См. также 
 Крупнейшие компании Гонконга
 Миллиардеры 2004 по странам
 Список миллиардеров (2011)

Примечания

Ссылки 
 Рейтинг миллиардеров Гонконга по данным журнала Форбс

Гонконг
Списки:Гонконг
Персоналии:Гонконг
Миллиардеры Гонконга